Volksalliantie Voor Vooruitgang (2005), Surinaamse politieke alliantie bestaande uit DNP 2000, BVD, KTPI en PL
 VolksAlliantie (2010) (2010), Surinaamse politieke alliantie bestaande uit PL, PSV, Trefpunt 2000 en UPS
 Volksunie (1954-2001), een Vlaams-nationalistische politieke partij
 Sojusz Lewicy Demokratycznej, (Volks)Alliantie van Democratisch Links, Poolse politieke alliantie
 Alleanza Popolare - UDEUR, ''Volksalliantie - UDEUR, een Italiaanse christendemocratische partij